Агилольфинги (также упоминаются как Агилульфинги; ) — первая баварская герцогская династия. Они правили с VI века до конца VIII века, сначала как должностные герцоги, то есть назначенные, позже как уставные герцоги, ставленники Меровингов. Было несколько неудачных попыток установить суверенитет во времена перехода власти к Каролингам. Резиденция Агилольфингов находилась в Регенсбурге.

Происхождение династии 
В ряде исторических источников происхождение семьи возводится к Агилольфу, считающемуся родственником короля франков Хлодвига I. Однако о его деятельности и жизни нет никаких данных. Поэтому первым достоверно известным герцогом баваров считается Гарибальд I. Происхождение династии не выяснено, так же как её участие в баварской колонизации и образовании герцогства. Агилольфинги обзаводились обширными династическими связями с франками и лангобардами. Связь с лангобардами была настолько тесна, что представители боковой ветки Агилольфингов в 652—712 годах были королями лангобардов.

Историческая деятельность Агилольфингов 
 политика поселения, то есть колонизации земель,
 христианизация Баварии, в том числе основание епископств Регенсбург, Фрайзинг, Пассау и Зальцбург,
 оборона от славянских и аварских вторжений,
 написание баварского уставного права.

Связи династии с франками 
Под 624 годом в хронике Фредегара есть запись:
На 41-м году правления Хлотаря (624 год), когда Дагоберт счастливо правил Австразией, человек Агилульфа по имени Хродоальд попал в немилость Дагоберта из-за преподобного епископа Арнульфа, майордома Пипина и других австразийских магнатов. Этот Хродоальд, будучи уже богатым человеком, всегда был готов с алчностью захватывать состояние других. Он был горд и нагл как только можно, и у него не было каких-либо достоинств, которые оправдывали бы это. Так как, из-за его преступлений Дагоберт велел убить его, то Хродоальд бежал к Хлотарю, прося того вмешаться и повлиять на своего сына Дагоберта, чтобы тот пощадил его жизнь. Когда Хлотарь встретился с Дагобертом, то попросил, среди прочих вещей, и прощения для Хродоальда, и Дагоберт обещал, что если тот изменит своё поведение, то ему не будет ничего угрожать. Но вскоре после этого Хродоальд был убит по приказу Дагоберта, когда возвращался вместе с ним в Трир. Некий Бертхар из Шарпеня вынул свой меч и вырезал у него сердце у дверей спальни.

Таким образом Агилульфинги уже тогда были связаны как с Меровингами, так и с предками Каролингов. Господствуя в южной Германии, Агилольфинги поддерживали слабеющих Меровингов, что позволяло им чувствовать себя практически независимыми от франков, против усиливающихся Каролингов. Первая большая проба сил произошла в 725 году, когда Карл Мартелл разбил в Баварии войска герцога Хугберта, вторая — в 743 году, когда под руководством его сыновей, Пипина Короткого и Карломана, были разбиты войска герцога Одилона.

Потеря власти 
Нарушение заключенного договора с Каролингами, запрещающего заниматься самостоятельной политикой, привело к тому, что в 788 году Карл Великий отстранил от власти герцога Тассилона III и заключил его в монастырь. Герцогство Бавария было присоединено к франкской империи.

От этой династии, освободившей Баварию (553) от остготов, выводили свою родословную и последующие баварские правители — Вельфы и Виттельсбахи. В Баварском народном праве стоял такой исторический тезис: «Герцогом всегда должен быть один из Агилольфингов, потому что так установили первые франкские короли».

Список правивших Агилольфингов 
 Гарибальд I — ок. 548—595
 Тассилон I — ок. 595—610
 Гарибальд II — ок. 610—630
 Теодон I — ок. 630—не ранее 680
 Лантперт (Ландфрид) — не ранее 680—не позднее 696
 Теодон II — не позднее 696—716/718
 Тассилон II — 716/718—около 719
 Теудеберт (Теодберт) — ок. 719—не позднее 725
 Хугберт — 725—736
 Одилон — 736—748
 Тассилон III — 748—788

Примечания

Литература 
 Григорий Турский. История франков = Historia Francorum. — М.: Наука, 1987.
 Фредегар. Хроника = Fredegarii Chronica.
 
 Гундт, «Ueber die bayr. Urkunden aus der Zeit der A.» (Мюнх., 1874),
 Рицлер, «Geschichte Bayerns» (2 т., Гота, 1878—80).
 B. Sepp, Die bayerischen Herzöge aus dem Geschlecht der Agilulfinger, Oberbayerisches Archiv 50, 1897
 E. Zöllner, Die Herkunft der Agilulfinger, Zur Geschichte der Bayern, 1965
 K. A. Eckhardt, Merowingerblut II, Agilolfinger und Etichonen, 1965
 W. Störmer, Adelsgruppen im früh- und hochmittelalterlichen Bayern, 1972
 W. Goez, Über die Anfänge der Agilulfinger, Jahrbuch für fränkische Landesforschung 34/35, 1975
 A. Reiser: Die Agilolfinger, 1985
 J. Jarnut: Agilolfinger-Studien, Untersuchungen zur Geschichte einer adligen Familie in 6. und 7. Jahrhundert, 1986
 J. Jahn: Ducatus Baiuvariorum, Das bairische Herzogtum der Agilolfinger, 1991

Ссылки 

 Familiengeschichte
 Biografien

Бавария
Дворянские роды Германии
 
Династии средневековой Европы
Дворянские роды по алфавиту